Bitter Springs oder Bitter Spring steht für:

 Bitter Springs (Arizona), Census-designated place in Arizona, Vereinigte Staaten
 Bitter Spring Valley, Tal in Nevada, Vereinigte Staaten
 Bitter Springs (Film), britisch-australischer Film von Ralph Smart (1950) 
 The Bitter Springs, britische Band